Federico Lardi, né le  à Poschiavo, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue à la position de défenseur.

Carrière 

Lardi a commencé sa carrière de hockeyeur dans les équipes juniors du HC Poschiavo avant de rejoindre la filière de formation du HC Davos. Il joue son premier match en LNA avec Davos pendant la saison 2003-2004. Entre 2005 et 2010, il joue en LNB à Martigny, Viège, Lausanne et Sierre. 

À la fin de la saison 2009-2010, il rejoint les SCL Tigers qui luttent contre la relégation de LNA. Il y reste trois ans, jusqu’à la relégation du club fin 2013 et signe au Lausanne HC, nouveau promu en LNA.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || HC Davos U20 || Juniors Élites A || 33 || 1 || 3 || 4 || 6 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2003-2004 || HC Davos U20 || Juniors Élites A || 32 || 1 || 1 || 2 || 26 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || HC Davos || LNA || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || HC Martigny || LNB || 22 || 2 || 1 || 3 || 20 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || HC Viège || LNB || 19 || 1 || 7 || 8 || 12 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || HC Viège || LNB || 45 || 8 || 10 || 18 || 20 || 16 || 1 || 4 || 5 || 20
|-
| 2007-2008 || Lausanne HC || LNB || 49 || 1 || 19 || 20 || 45 || 11 || 2 || 7 || 9 || 8
|-
| 2008-2009 || Lausanne HC || LNB || 44 || 2 || 11 || 13 || 6 || 23 || 2 || 7 || 9 || 10
|-
| 2009-2010 || HC Sierre || LNB || 46 || 9 || 22 || 31 || 37 || 11 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2009-2010 || SC Langnau Tigers || LNA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || SC Langnau Tigers || LNA || 41 || 1 || 5 || 6 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || SC Langnau Tigers || LNA || 48 || 0 || 3 || 3 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || SC Langnau Tigers || LNA || 47 || 1 || 7 || 8 || 8 || 18 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 2013-2014 || Lausanne HC || LNA || 50 || 4 || 3 || 7 || 18 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2014-2015 || Lausanne HC || LNA || 37 || 0 || 4 || 4 || 12 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Lausanne HC || LNA || 47|| 2|| 2|| 4|| 8|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0

| 2014-2015 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 5|| 0|| 1|| 1|| 2

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1985
Naissance à Poschiavo
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Martigny
Joueur du HC Viège
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Sierre
Joueur du SC Langnau Tigers